Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Florian Mayer che ha battuto in finale Rainer Schüttler 6-4, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Florian Mayer (Campione)
 Rainer Schüttler (finale)
 Cyril Saulnier (secondo turno)
 Łukasz Kubot (primo turno)

 Alexander Peya (semifinali)
 Alex Bogdanović (primo turno)
 Assente
 Rainer Eitzinger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2006